Alatyr bezeichnet:
 einen russischen Fluss im Föderationskreis Wolga; siehe Alatyr (Fluss)
 eine russische Stadt in der Autonomen Republik Tschuwaschien; siehe Alatyr (Stadt)